Андрей Зарецкий:
 Зарецкий, Андрей Антонович (1864—1919)— русский художник.
 Зарецкий, Андрей Николаевич — российский артист театра и кино.